Ekeby kan referere til flere forskellige lokaliteter i Sverige:

Närke 
 Ekeby (Kumla kommun) − et byområde i Kumla kommun, Örebro län

Skåne 
 Ekeby (Bjuvs kommun) − et byområde i Bjuvs kommun, Skåne län

Södermanland 
 Ekeby (Södertälje kommun) − et byområde i Södertälje kommun, Stockholms län
 Ekeby (Eskilstuna) − en bydel cirka 3 kilometer vest for det centrale Eskilstuna

Uppland

Uppsala län 
 Ekeby (Östhammars kommun) − en småort i Östhammars kommun
 Ekeby (Uppsala) − en bydel i det vestlige Uppsala cirka 2 kilometer fra centrum
 Ekeby (Uppsala kommun-Gamla Uppsala socken) − en by i Uppsala kommun
 Ekeby (Uppsala kommun-Börje socken) − en by i Uppsala kommun
 Ekeby (Uppsala kommun-Lena socken) − en by i Uppsala kommun
 Ekeby (Uppsala kommun-Bällinge socken) − en by i Uppsala kommun
 Ekeby (Uppsala kommun-Skuttunge socken) − en by i Uppsala kommun
 Ekeby (Uppsala kommun-Rasbo socken) − en by i Uppsala kommun
 Ekeby (Uppsala kommun-Knutby socken) − en by i Uppsala kommun
 Ekeby (Uppsala kommun-Tuna socken) − en by i Uppsala kommun

Stockholms län 
 Ekeby (Norrtälje kommun) − en småort i Norrtälje kommun
 Ekeby (Danderyds kommun) − et villaområde i Danderyds kommun
 Ekeby (Upplands Väsby kommun) − en del af byområdet Sollentuna og Upplands Väsby i Upplands Väsby kommun
 Ekeby (Ekerö kommun-Munsö socken) − en småort i Ekerö kommun
 Ekeby (Ekerö kommun-Skå socken) − en by i Ekerö kommun
 Ekeby (Sigtuna kommun-Skånela socken) − en by i Sigtuna kommun
 Ekeby (Sigtuna kommun-Skepptuna socken) − en by i Sigtuna kommun

Värmland 
 Ekeby (Karlskoga) − en bydel i det vestlige Karlskoga